Pine Mountain – skocznia narciarska w Iron Mountain
 Pine Mountain – masyw górski w Hrabstwie Ventura
Miejscowości w USA:
 Pine Mountain – miejscowość w stanie Georgia, w hrabstwie Harris
Gminy w USA:
 Pine Mountain (ang. Pine Mountain Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Faulkner